Piknik az árokparton (1972), Arkagyij és Borisz Sztrugackij regénye
 Sztalker (1979), Andrej Tarkovszkij filmje
 Stalker amerikai krimisorozat, 2014-2015. Dylan McDermott és Maggie Q főszereplésével.
 S.T.A.L.K.E.R. – Shadow of Chernobyl (2007), FPS/RPG alapú számítógépes játék
 S.T.A.L.K.E.R. – Clear Sky (2008), FPS/RPG alapú számítógépes játék 
 S.T.A.L.K.E.R. – Call of Pripyat (2009–2010), FPS/RPG alapú számítógépes játék